Collada Fonda: collada entre els termes municipals de Molló i de Setcases, tots dos de la comarca del Ripollès
 Collada Fonda: collada entre els termes municipal de Camprodon, de la comarca del Ripollès, dins, emperò, de l'antic terme de Beget, pertanyent a la Garrotxa, i comunal de la Menera, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord
 Collada Fonda: collada entre els termes municipal de Camprodon, de la comarca del Ripollès, dins, emperò, de l'antic terme de Beget, pertanyent a la Garrotxa, i comunal de la Menera, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord, diferent de l'anterior.